Георг Фридрих Вильгельм Мейер (; 1782—1856) — немецкий ботаник и врач.

Биография 
Георг Мейер родился 18 апреля 1782 года в Ганновере.

В 1801 году Мейер поступил в Гёттингенский университет, с 1805 года учился в Дилленбургском лесническом училище. С 1806 года Мейер работал в Ганновере, затем был назначен главным лесоводом. С 1808 года Мейер — лесной инспектор в Падерборне. В 1813 году был назначен на должность в правительстве Пруссии директора лесов Падерборна, Хёкстера и Корвея, однако в 1814 году решил продолжить научную карьеру. В 1818 году получил степень доктора. С 1820 года Георг Мейер работал физиографом Ганноверского королевства. В 1832 году Мейер стал профессором лесоводства.

Георг Фридрих Вильгельм Мейер скончался 19 марта 1856 года в Ганновере.

Некоторые научные работы 
 Meyer, G.F.W. (1818). Primitiae florae essequeboensis. 316 p.
 Meyer, G.F.W. (1822). Beiträge zur chorographischen Kenntniss des Flussgebietes der Innerste. 2 vols.
 Meyer, G.F.W. (1825). Nebenstunden meiner Beschaeftigungen in Gebiete der Pflanzenkunde. 372 p.
 Meyer, G.F.W. (1836). Chloris hannoverana. 744 p.
 Meyer, G.F.W. (1837). Flora der Königreichs Hannover. 306 p.
 Meyer, G.F.W. (1849). Flora hanoverana excursoria. 686 p.

Роды растений, названные в честь Г. Ф. В. Мейера 
   — назван в честь четырёх однофамильцев Мейеров — некоего Иоганна Мейера, ботаника и энтомолога Фридриха Альбрехта Антона Мейера (1769—1795), Георга Фридриха Вильгельма Мейера, ботаника Эрнста Генриха Фридриха Мейера (1791—1858) и ботаника Карла Антона фон Мейера (1795—1855).

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Микологи Германии
Члены Гёттингенской академии наук